Coal Pit Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coal Pit Mountain (North Carolina)	
 Coal Pit Mountain (Oregon)	

Siehe auch:
 Coal Mountain